Götzen steht für:

 Götzen (Adelsgeschlecht)
 Götzen (Betzigau), Ortsteil der Gemeinde Betzigau, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Götzen (Friesenhagen), Ortsteil der Ortsgemeinde Friesenhagen, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Götzen (Schotten), Ortsteil der Stadt Schotten, Vogelsbergkreis, Hessen
 Goetzen, Motorschiff auf dem Tanganjikasee, siehe Liemba (Schiff)

Götzen oder Goetzen ist der Familienname folgender Personen:

 Evelin Götzen (* 1963), deutsche Fußballspielerin
 Franz Anton von Götzen (1693–1738), Stifter der Wallfahrtskirche Albendorf in der Grafschaft Glatz

 Gustav Adolf von Götzen (1866–1910), deutscher Ostafrikaforscher und Gouverneur von Deutsch-Ostafrika
 Hedwig von Goetzen (1893–1976), deutsche Ärztin
 Johann von Götzen (1599–1645), kaiserlicher General im Dreißigjährigen Krieg
 Johann Georg von Götzen (1623–1679), Landeshauptmann der Grafschaft Glatz
 Karl Ludwig von Goetzen (1733–1789), preußischer Generalmajor, Chef des Dragonerregiments Nr. 4
 Lubbertus Götzen (1894–1979), niederländischer Politiker und Kolonialbeamter

Siehe auch:
 Götze, vermeintliche Gottheit
 Abgott, falsche, uneigentliche Gottheit
 Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophirt, Spätwerk von Friedrich Nietzsche
 Goetzens Bilder, Roman von Alan Isler